Sun Cloud — ныне закрытый сервис облачных вычислений, предоставлявшийся корпорацией Sun Microsystems, использовал Solaris 10, Sun Grid Engine и платформу Java.

В Sun Cloud можно было разместить любую программу, которая не требует отдельной установки посторонних модулей, работала на Solaris 10 и не требовала бы интерактивного вмешательства (то есть работала под управлением сценариев). Максимальный размер программы и данных ограничивался размером 10 Гбайт.

Для определения стоимости услуг для каждой задачи, запущенной в облаке, подсчитывалось использованное процессорное время с точностью до часа.

С марта 2007 года существовал каталог программ, размещённых в облаке, в котором разработчики публиковали свои приложения для доступа других пользователей Sun Cloud.

Подходящие приложения 
Типичное приложение, которое может работать в Compute Utility, соответствует следующим параметрам: 

 должен быть самодостаточным
 работает в операционной системе Solaris 10 (ОС) 
 реализуется со стандартными библиотеками объектов, включенными в ОС Solaris 10 или пользовательскими библиотеками, упакованными с исполняемым файлом 
 весь исполняемый код должен быть доступен на Compute Utility во время выполнения 
 выполняется до конца под управлением сценариев оболочки (нет необходимости в интерактивном доступе) 
 имеет максимальный размер приложений и данных, которые не превышают 10 гигабайт 
 могут быть упакованы для загрузки в Sun Cloud как один или несколько ZIP-файлов размером 300 мегабайт или меньше

Ссылки 
 Sun Cloud
 Utility Computing
 Исходники Sun Cloud Engine
 Sun Cloud Module Suite для NetBeans IDE

Облачные вычисления
Облачные системы хранения